Acrossidius är ett släkte av skalbaggar. Acrossidius ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Acrossidius